

Medaglie

Teste di serie

  Egor Mekhontsev (Semifinali)
  Joe Ward (Ottavi)
  Hrvoje Sep (Sedicesimi)
  Enrico Kölling (Ottavi)
  Damien Hooper (Quarti di finale)
  Kim Hyeong-kyu (Sedicesimi)

<li>  Elshod Rasulov (Semifinali)
<li>  Ramil Aliyev (Ottavi)
<li>  Imre Szellő (Sedicesimi)
<li>  Yamaguchi Falcão Florentino (Ottavi)
<li>  Yahia Elmekachari (Sedicesimi)
<li>  Dinesh Kumar (Ottavi)

Tabellone

Collegamenti esterni

 2011